Antona – frazione di Massa
 Camillo Antona Traversi (1857-1934) –  commediografo, critico letterario e librettista italiano
 Giannino Antona Traversi (1860-1939) – commediografo, scrittore e politico italiano
 Simone Antona (1984) – ex pallanuotista italiano
 Palazzo Anguissola Antona Traversi – palazzo di Milano
 Piero Antona (1912-1964) – calciatore italiano
 Villa Antona Traversi – villa di Meda